Cinema:
 The Goodbye Girl (títol en català: La noia de l'adéu), pel·lícula estatunidenca de 1977 dirigida per Herbert Ross.
 The Goodbye Girl (títol en català: La noia de l'adéu), pel·lícula estatunidenca de 2004 dirigida per Richard Benjamin, remake de l'anterior.
 Teatre: The Goodbye Girl (musical), musical de Broadway de 1993 basat en la pel·lícula de 1977.